Robert George Harrington, američki astronom
Robert Sutton Harrington, američki astronom